El Distrito judicial de Áncash es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Huaraz y su competencia se extiende a la región Áncash- 15 Provincias con excepción de las provincias del Santa, Casma, Huarmey, Corongo y Pallasca que pertenecen al distrito judicial del Santa. También tiene competencia sobre la provincia de Marañón y Huacaybamba de la región Huánuco.

Fue creada por Decreto Supremo de fecha 1 de octubre de 1862 y se instaló el 14 de febrero de 1863 bajo la presidencia de Ramón Castilla.

Consta de dos Salas Mixtas.

Véase también 
Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú